

Patronyme 
 Brigita Bukovec, une athlète slovène.

Toponyme

Bukovec, commune du district de Košice-okolie, dans la région de Košice ;
 Bukovec, commune du district de Myjava, dans la région de Trenčín.

Bukovec, commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Bukovec, commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de patronyme slovène
Homonymie de localités en  Tchéquie